Prescott New Instructions – terza generazione delle librerie SSE
 Piano Nazionale Informatica – uno dei corsi sperimentali del Liceo scientifico
 PNI – codice IATA dell'aeroporto internazionale di Pohnpei (Pohnpei International Airport).
 Partito Nazionalista Italiano – partito di destra italiano
 Pallanuoto Italia – campionato interregionale di pallanuoto tenuto in: Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna